Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 11-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a csehszlovák Jiří Raška nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 34., Gellér Mihály az 58. helyen végzett.

Eredmények 
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

2. ugrás

Összesítés

Források 

Síugrás az 1968. évi téli olimpiai játékokon